Тимоновский сельсовет

 Тимоновский сельсовет — в Климовичском районе Могилёвской области Белоруссии
 Тимоновский сельсовет — в Дмитровском районе Московской области РСФСР (до 1939)